Boon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Boon Township (Indiana)
 Boon Township (Michigan)

Siehe auch:
 Boone Township